North Wales Coast League 1896–97 var den fjerde sæson af den walisiske fodboldliga North Wales Coast League. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Llandudno Swifts FC.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – North Wales Coast League Tables 1896-97

Noter 

1896-97
Fodbold i 1896
Fodbold i 1897